Le séisme de 2012 en Birmanie est un séisme de 6,8 de magnitude ayant eu le  en Birmanie. Son épicentre est situé près de la ville de Male, à  au nord-est de Shwebo, à  à l'ouest de Mogok et à  au nord de Mandalay.

Birmanie 2012
Birmanie 2012
Birmanie 2012
2012 en Birmanie
Novembre 2012
Seisme Birmanie